Нови́нка () — деревня в составе Фанипольского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 14 километрах от Дзержинска, 16 километрах от Минска и 3-х километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)